Пфундс () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Ландек. . Официальный код — 70617.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Герхард Виттинг по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 13 мест.

 местный список: 7 мест.
 местный список: 6 мест.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Тироля